Steinturm steht für:

 Steintürme: Steinmännchen, Gebirgswegzeichen 
 Steinturm in Outjo, Wasserturm in Outjo, Region Kunene, Namibia

Weiteres:
 Steinturm (Schiff, 1911)

Siehe auch
 Steinerner Turm
 Freiherr-vom-Stein-Turm